A National Basketball Association 2011–2012-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 66. szezonja volt.

A győztes a Miami Heat lett, amely a döntőben összesítésben 4–1-re nyert az Oklahoma City Thunder ellen. Az alapszakasz és a döntő MVP-je a Heat játékosa, LeBron James lett.

Alapszakasz 
Az alapszakasz bérvita miatt csak 2011. december 25-én kezdődött el, a csapatok mindegyike csak 66 mérkőzést játszott.

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A csoportgyőztesek csillaggal vannak jelölve. A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: LeBron James, Miami Heat
Az év újonca: Kyrie Irving, Cleveland Cavaliers
Legjobb védekező játékos: Tyson Chandler, New York Knicks
Legtöbbet fejlődött játékos: Ryan Anderson, Orlando Magic
Legjobb „hatodik” játékos: James Harden, Oklahoma City Thunder

All-Star-mérkőzés

Jegyzetek

Források

További információk 

Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba